

Флаг городского поселения 

Флаг муниципального образования «Городское поселение Железнодорожное» Правдинского муниципального района Калининградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Флаг утверждён 1 июля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3426.

Описание 
«Прямоугольное полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее на себе композицию герба поселения, ширина красной узкой полосы проходящей посередине полотнища составляет 1/25 часть от ширины».

Геральдическое описание герба муниципального образования «Городское поселение Железнодорожное» гласит: «Щит пересечен на два серебряных поля, разделённых тонкою червлёной линией; в первом поле — червлёные готические ворота без створ в виде двух островерхих башен, с двумя подобными стропилам арками, между которыми — третья такая же башня, видимая только выше соединения арок; под арками ворот — серебряные Святые Апостолы Пётр и Павел в лазоревых длиннополых одеяниях, с золотыми нимбами, держащие золотой ключ, в столб ушком вниз, бородкой влево; в правой руке Апостола Павла золотой, упирающийся в землю, меч; в левой руке Апостола — прижатая к груди золотая книга; во втором, чёрный с золотыми копытами скачущий конь, сопровождаемый слева вверху и справа внизу червлёными шестилучевыми звёздами. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца».

Символика 
Флаг муниципального образования «Городское поселение Железнодорожное» составлен из двух исторических гербов имеющих официальное хождение его на территории. Герба Железнодорожного (Гердауэна) — Апостолы Пётр и Павел, стоящие в арках храма Господня и герба Крылово (Норденбурга) — вздыбленная чёрная несущаяся между двумя звёздами лошадь.

Тонкая красная полоса между белыми полями позволяет улучшить зрительное восприятие флага, чётко оделить оба герба и одновременно не потерять смысл их символики.

В гербе Железнодорожного (Гердауэна/Гердавии/Гердавина) отражено становление христианства в крае. Он напоминает, что в день Святых апостолов Петра и Павла приступили к строительству замка, у стен которого впоследствии и разросся город.

В гербе Крылово (Норденбурга) нашли своё отражение древняя дохристианская история края, а также его география.

На месте Крылово некогда располагалось важное святилище пруссов. Оно вероятнее всего, посвящалось богу Аушвайтсу, имеющим параллели с «конскими богами» у других индоевропейских народов литовским Усенисом, латышским Усеньшем и славянским Авсенём, индийскими братьями Ашвинами. Здесь на берегах «молочной» реки Швина и озера Ашвён с вечерней и до утренней звезды мчались посвящённые ему лошади. Добрый бог отвечал также за календарь, здоровье и будущие урожаи.

Белый цвет поля является говорящим, так как указывает на название реки и озера, на которых лежал город Норденбург, а ныне располагается посёлок Крылово, означают по-прусски (кобылье молоко) кумыс.

Звезды герба имеют вид древнейшей шестилучевой звезды и символически многозначны, во-первых, это — изображение «шести сторон света», шести радиусов мира, каждая звезда это две половины года, по шесть лучей — символизируют шесть месяцев полугода, две полугодовые фазы солнца.

Это и утренняя и вечерняя звёзды, показывающие суточный цикл солнца.

В гербе Крылово звёзды имеют ещё древнепрусскую основу - это дети-близнецы добрейшего бога Аушвайтса — Зорька-Аушрине и Вечорка-Вакарине, которые помогают ему во всём.

Белый цвет символизирует Небесную чистоту, мудрость и мир. Светлую духовность христианства и природную чистоту народных древнеиндоевропейских мифов и легенд.

Красный цвет — символ жизнеутверждающей силы, любви и взаимопонимания, воскресения к новой жизни и воскресения природы.

Флаг посёлка 

Флаг посёлка Железнодорожный — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом посёлка городского типа Железнодорожный. Флаг утверждён 30 мая 2007 года.

Описание 
«Прямоугольное полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее в центре композицию герба посёлка Железнодорожный. Габаритная высота изображения составляет 3/5 от ширины флага».

Символика 
Флаг, составленный на основе герба, отражает своеобразие и неповторимость уходящей в глубину веков истории посёлка Железнодорожный.

Святые Первоверховные Апостолы Пётр и Павел вместе держат ключ от врат в Царствие небесное.

Герб представляет собой унаследованный посёлком Железнодорожным, исторический герб города Гердауэна известный с первой половины XV века. Современная реконструкция тяготеет к наиболее раннему официальному геральдическому символу города. Герб воссоздан в духе современной российской геральдики. Этот уникальный и неповторимый герб относится к историко-геральдическим памятникам Европы.

Примечания 

Флаги с изображением святых
Флаги с изображением ключа
Флаги с изображением меча
Флаги с изображением книги
Флаги с изображением лошади